Маньково-Берёзовское сельское поселение — муниципальное образование в Милютинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — слобода Маньково-Берёзовская.

Административное устройство 
В состав Маньково-Берёзовского сельского поселения входят:
 слобода Маньково-Берёзовская;
 хутор Богачев;
 хутор Верхнепетровский;
 хутор Гоголевский;
 хутор Нижнепетровский;
 хутор Отрадно-Курносовский;
 хутор Павловка;
 хутор Решетняков;
 хутор Семеновка;
 хутор Степано-Савченский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Милютинского района